Radymno – miasto w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim
 Radymno – gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim
 Radymno – stacja kolejowa w Radymnie

Zobacz też 
 Dekanat Radymno I
 Dekanat Radymno II